Сергей Михайлович Колиух (род. , Воронеж) — бывший глава городского округа город Воронеж.

Биография 

В 2001 году Сергей Колиух избран председателем Воронежской городской Думы первого созыва. 30 марта 2005 года избран председателем Воронежской городской Думы второго созыва.

Глава городского округа город Воронеж 

11 марта 2013 года закончился пятилетний срок пребывания на посту мэра. Несмотря на то, что законодательство позволяло ему доработать до дня выборов мэра (8 сентября 2013), 13 марта он подал в отставку.

Дальнейшая карьера 
14 марта Колиух назначен руководителем департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области.

8 сентября 2013 года на довыборах в Воронежскую городскую Думу выиграл депутатский мандат, набрав 40,28 % голосов. На втором месте Олег Певунов, получивший 19,24 % голосов избирателей. Явка составила 24,56 процента от общего количества избирателей. Вновь избран депутатом городской Думы 13 сентября 2020 года.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Воронеже
Главы Воронежа
Члены «Единой России»
Выпускники Российского государственного социального университета